ICG, akronymet henviser til forskellige artikler:
 Indian Coast Guard – indiske kystbevogtning.
 Illinois Central Gulf Railroad – amerikansk jernbaneselskab.
 International Church of God – kristent kirkesamfund.
 International Coal Group – amerikansk mineselskab.
 Independent Coin Grading Company – international for firma for vurdering af mønter etc.
 International Crisis Group – uafhængig, multinational gruppe som beskæftiger sig med konfliktløsninger